|-
| 177601 - ||  || 14 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 177602 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177603 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177604 - ||  || 15 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177605 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177606 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177607 - ||  || 19 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177608 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177609 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177610 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177611 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177612 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177613 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177614 ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177615 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177616 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177617 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177618 - ||  || 22 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177619 - ||  || 24 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177620 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177621 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177622 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177623 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177624 - ||  || 28 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177625 || 2004 JD || 8 mai 2004 || Wrightwood || 
|-
| 177626 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177627 - ||  || 13 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177628 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177629 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177630 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177631 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177632 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177633 - ||  || 10 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177634 - ||  || 16 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 177635 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177636 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177637 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177638 - ||  || 13 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177639 - ||  || 14 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177640 - ||  || 10 iulie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177641 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177642 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177643 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177644 - ||  || 11 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177645 - ||  || 9 august 2004 ||  || 
|-
| 177646 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177647 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177648 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177649 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177650 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177651 - ||  || 10 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177652 - ||  || 15 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177653 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177654 - ||  || 16 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 177655 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177656 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177657 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177658 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177659 Paolacel ||  || 9 februarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 177660 - ||  || 3 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177661 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177662 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177663 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177664 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177665 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177666 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177667 - ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 177668 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177669 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177670 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177671 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177672 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177673 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177674 - ||  || 7 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177675 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177676 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177677 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177678 - ||  || 12 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177679 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177680 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177681 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177682 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177683 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177684 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177685 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177686 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177687 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177688 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177689 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177690 - ||  || 16 martie 2005 ||  || 
|-
| 177691 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177692 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177693 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177694 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177695 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 177696 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177697 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177698 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177699 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177700 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-